Манап Гулямов (1910 — 2 апреля 1983) — советский и узбекский государственный и партийный деятель, первый секретарь Кашкадарьинского областного комитета КП Узбекистана (1956—1960).

Биография 

Член ВКП(б) с 1932 г. В 1950 г. — окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

 1942—1943 гг. — первый секретарь Джалял-Кудукского районного комитета КП(б) Узбекистана (Андижанская область),
 1943—1945 гг. — секретарь Андижанского областного комитета КП(б) Узбекистана по кадрам,
 1945—1947 гг. — первый секретарь Аимского районного комитета КП(б) Узбекистана (Андижанская область),
 1950—1951 гг. — секретарь Андижанского областного комитета КП(б) Узбекистана,
 1951—1953 гг. — министр сельского хозяйства Узбекской ССР,
 1953—1954 гг. — заместитель председателя исполнительного комитета Ташкентского областного Совета,
 1954—1956 гг. — секретарь Ташкентского областного комитета КП Узбекистана,
 1956—1960 гг. — первый секретарь Кашкадарьинского областного комитета КП Узбекистана,
 1960 г. — в распоряжении ЦК КП Узбекистана,
 1960—1961 гг. — председатель исполнительного комитета Сурхан-Дарьинского областного Совета.

Источники 
http://www.knowbysight.info/GGG/11681.asp 

Первые секретари Кашкадарьинского обкома КП Узбекистана
Председатели Сурхандарьинского облисполкома
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Секретари Андижанского обкома КП Узбекистана
Секретари Ташкентского обкома КП Узбекистана
Депутаты Ташкентского областного совета
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва